Мар'я́ж (, букв. — одруження) —
 Мар'яж (карти) — у картярських іграх — король з дамою однієї масті у одного гравця.
 Стикування ступенів і основних вузлів ракети.
 Мар'яж — карткова гра.
 Весілля, шлюб. Від нього пішли вирази: мар'яжити, замар'яжити, що значать, згідно з Далем, залучити прихильника, прив'язати до себе обожнювача,  що у наш час вживаються з відтінком іронії і несерйозності любовних відносин, що значать швидше, легкий флірт.
 На жаргоні — брехлива згода на здійснення статевого акту.

Література